Pokrowska-Kirche steht für Kirchen:

in der Ukraine:
 Pokrowska-Kirche (Kiew)
 Pokrowska-Kirche (Malyn)